Серге́й Ви́кторович Попо́в:
 Попов, Сергей Викторович (род. 1971) — российский предприниматель и банкир.
 Попов, Сергей Викторович (род. 1976) — российский искусствовед, галерист.
 Попов, Сергей Викторович (род. 1982) — российский регбист.
 Попов, Сергей Викторович (род. 1962) — российский поэт, прозаик.